Тала () — город на юге Уругвая, на территории департамента Канелонес.

География 
Город находится в северной части департамента, на правом берегу реки Тала (по имени которой, город получил своё название), на высоте 59 метров над уровнем моря.
Тала расположена на расстоянии приблизительно 50 километров к северо-востоку от города Канелонес, административного центра департамента и на расстоянии 60 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Монтевидео.

История 
Тала была основана 2 мая 1860 года. Получила статус малого города (Villa) 15 мая 1925 года. Получила статус города (Ciudad) 28 апреля 1960 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 5089 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Известные уроженцы 
 Кристиан Стуани — футболист, нападающий сборной Уругвая

Примечания

Ссылки 
 INE map of Tala

Города Уругвая